Helmuth Froschauer ist der Name folgender Personen:

* Helmuth Froschauer (Dirigent) (1933–2019), österreichischer Dirigent
 Helmuth Froschauer (Regisseur) (1939–1986), österreichischer Regisseur